Giovanni Ferretti ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Ferretti (Komponist) (um 1540–nach 1609), italienischer Komponist 
 Giovanni Ferretti (Philosoph) (* 1933), italienischer Philosoph 
 Giovanni Ferretti (Fußballspieler) (1940–2007), italienischer Fußballspieler 
 Giovanni Domenico Ferretti (1692–1768), italienischer Maler
 Giovanni Lindo Ferretti (* 1953), italienischer Singer-Songwriter, Komponist und Schriftsteller 
 Giovanni Maria Mastai-Ferretti (1792–1878), italienischer Geistlicher, Papst 1846 bis 1878, siehe Pius IX.